Seneca County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Seneca County, New York 
 Seneca County, Ohio